John Petersen (voetballer) (1972), Faroese voetballer
 John Petersen (drummer) (1942-2007), Amerikaanse drummer
 John Petersen (golfer), (1989), Amerikaanse golfer
 John D. Petersen, voormalige president van de University of Tennessee system
 Johnny Petersen (1947), Deens voetbalmanager
 Jack Petersen (1911-1990), Welsh boxer and tweevoudig Brits heavyweight boxing kampioen
 Jack Petersen (gitarist) (1933), Amerikaanse jazzgitarist en jazzstudiespioneer
 Jann Ingi Petersen, Faroese voetballer
 Jon Petersen (1958), Amerikaanse arts, muzikant, piloot, militair en oprichter van The Petersens

Zie ook 
 John Peterson (doorverwijspagina)